Бише́лье () — итальянский топоним:

 Бишелье — город и коммуна в провинции Барлетта-Андрия-Трани региона Апулия.
 Бишелье — станция Миланского метрополитена.